Hebron är ett samhälle i Kanada.   Det ligger i provinsen Prince Edward Island, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Hebron ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Hebron är platt. Havet är nära Hebron söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Hebron. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är O'Leary,  km norr om Hebron.

Kommentarer

Källor 

Orter i Prince Edward Island